Le terme Énard constitue un patronyme de famille. Ce terme peut se référer à:

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Cédric Énard (1976- ), joueur français de volley-ball ;
 Émile-Christophe Énard (1839–1907), évêque de Cahors, archevêque d'Auch ;
 Mathias Énard (1972- ), écrivain et traducteur français ;
 Jean-Pierre Enard (1943-1987), écrivain français ;
 Patrice Énard (1945-2008), réalisateur français.

Toponymes
Rivière Énard, un affluent du lac Chibougamau, dans Eeyou Istchee Baie-James et de Chibougamau, en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 HMS Enard Bay (K435), une ancienne frégate antiaérienne de classe Bay de la Royal Navy britannique, baptisée Enard Bay à Caithness.

Homonymie
Homonymie de patronyme